Amerikai Egyesült Államok
 Hasty (Arkansas)
 Hasty (Colorado)